Тверска́я улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Тверская улица — улица в Иркутске.
 Тверская улица — улица в Казани.
 Тверская улица — улица в Москве.
Тверская улица — улица в Хабаровске.

Санкт-Петербурге:

Тверская улица — улица в Центральном районе.
Тверская улица — улица в Колпино.
тверская улица — улица в Петро-Славянке.

Тверская улица — улица в Саратове.
 В Твери:
Большая Тверская улица.
Малая Тверская улица.
Тверская улица — улица в Томске.

Украина 
 Тверская улица — улица в городе Запорожье.
 Тверская улица — улица в Харькове.

См. также 
 Тверская-Ямская улица
 Тверская площадь
 Тверской проезд
 Тверской проспект